Музичний супровід — важлива складова телевізійної драми Клан Сопрано. Саундтрек отримав схвальний відгук від критиків через використання записів минулих років. Автор ідеї серіалу Девід Чейс підбирав музику разом з продюсером Мартіном Брюстлом та музичним редактором Кетрін Дайк. У роботі брали участь також Стівен Ван Зандт, який зіграв у серіалі роль Сільвіо Данте, та Брюс Спрінгстін — гітарист гурту E Street Band.

Список пісень, використаних в кінці кожної серії

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Альбоми 

На сьогоднішній день випущено два музичні альбоми до серіалу. Перший — The Sopranos: Music from the HBO Original Series, випущений у 1999 році, містить композиції до двох перших сезонів. Другий — The Sopranos: Peppers & Eggs: Music from the HBO Original Series випущений 2001 року, складається з двох компакт-дисків з композиціями до трьох перших сезонів.

Список композицій

The Sopranos: Music from the HBO Original Series 
 «Woke Up This Morning» (Chosen One Mix) — Alabama 3
 «It's Bad You Know» — Роберт Лі Барн сайд
 «It Was a Very Good Year» — Френк Сінатра
 «Gotta Serve Somebody» — Боб Ділан
 «Inside of Me» — Little Steven & The Disciples of Soul
 «I Feel Free» — Cream
 «Mystic Eyes» — Them
 «State Trooper» — Спрінгстін Брюс
 «I'm a Man» — Bo Diddley
 «Complicated Shadows» — Елвіс Кастелло & the Attractions
 «The Beast in Me» — Нік Лав
 «Viking» — Los Lobos
 «Blood Is Thicker than Water» — Вайклеф Джин feat. G & B
 «I've Tried Everything» — Eurythmics

The Sopranos: Peppers & Eggs: Music from the HBO Original Series

Диск 1 
 «Every Breath You Take»/«Theme from Peter Gunn» — The Police/Henry Mancini
 «Battle Flag» — Pigeonhed
 «I've Got a Feeling» — The Campbell Brothers feat. Katie Jackson
 «The Captain» — Kasey Chambers
 «Shuck Dub» — R. L. Burnside
 «Affection» — Little Steven and the Lost Boys
 «My Lover's Prayer» — Otis Redding
 «Certamente» — Madreblu
 «Black Books» — Nils Lofgren
 «Frank Sinatra» — Cake
 «Baubles, Bangles, & Beads» — Френк Сінатра
 «Thru and Thru» — The Rolling Stones

Диск 2 
 «High Fidelity» — Elvis Costello & the Attractions
 «Living on a Thin Line» — The Kinks
 «Girl» — Vue
 «Sposa son disprezzata» — Cecilia Bartoli
 «I (Who Have Nothing)» — Бен Кінг
 «Return to Me» — Bob Dylan
 «Make No Mistake» — Кіт Річардс
 «Piove» — Jovanotti
 «Space Invader» — The Pretenders
 «Tiny Tears» — Tindersticks
 «Gloria» — Them
 «Core 'ngrato» — Dominic Chianese
 Dialogue from The Sopranos

Клан Сопрано